Конино — название населённых пунктов:

Россия 
 Конино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Конино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Конино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Конино — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Сербия 
 Конино — село в общине Лебане Ябланичского округа.